Восточное Касаи () — конголезская провинция. Административный центр — город Мбужи-Майи. Некогда обширная центральная провинция, граничащая на северо-западе с Экваториальной, а на юго западе с Катангой. В результате административной реформы 2005 года от провинция была разделена на три части, название Восточное Касаи сохранилось лишь за центральной частью.

История 
После миграции банту, на территории региона сложилась народность луба, которая к XVI веку создала собственную государственность. Касаи вошли в состав бельгийского королевского владения в конце XIX века. После обретения страной независимости, в регионе усилились сепаратистские настроения под руководством Альбера Калонджи, усугубленные богатой ресурсной базой.

Население 
Население провинции — 2 702 430 человек (2005).

Административное деление 
Провинция делится на 5 территории:
 Кабея-Камванга (Kabeya-Kamwanga)
 Катанда (Katanda)
 Лупатапата (Lupatapata)
 Мияби (Miabi)
 Чиленге (Tshilenge)

Экономика 

Основная статья доходов провинции — добыча алмазов.

Примечания 

Провинции Демократической Республики Конго